Luka Žagar, slovenski hokejist, * 25. junij 1978, Ljubljana.

Žagar je svojo profesionalno kariero začel leta 1995 v HDD Olimpija. Leta 1999 je prestopil v klub HK Slavija, od tam pa se je za kratek čas vrnil v Olimpijo in nato leta 2004 podpisal pogodbo s HK Acroni Jesenice. Od sezone 2007/08 do konca kariere je igral za hrvaški KHL Medveščak. V reprezentanci je igral med letoma 2000 in 2007, skupno na 103. tekmah.

Leta 2010 je napovedal konec svoje hokejske kariere in nadaljevanje športne poti v floorballu za klub FBK Olimpija.

Luki Žagarju se je v razmerju s slovensko alpsko smučarko Urško Hrovat 3. novembra 2009 rodil prvi otrok Filip.

Leta 2012 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 22
| 12
| 17
| 29
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 17
| 9
| 9
| 18
| +11
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 2
| 3
| 5
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 14
| 15
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 6
| 10
| 16
| +14
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 3
| 19
| 22
|
| 47
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 23
| 9
| 13
| 22
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 14
| 23
| 37
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 5
| 9
| 14
|
| 14
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 11
| 14
| 25
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 44
| 3
| 5
| 8
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 30
| 2
| 4
| 6
| -4
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +3
| 4
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| rowspan=2|KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
| 17
| 44
| 61
|
| 32
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 31
|-
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
| 1
| 1
| 2
| 3
| +2
| 25
|-
| rowspan=2|KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 25
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 403
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 337
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 455
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Viri in opombe

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Ljubljanski športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih